Ce nom de famille, originaire du Sud-est de la France, est porté par :

 Jérôme Bignon (1589-1656), juriste français, conseiller d'État, maître de la Librairie, proche du roi Henri IV de France;
 Jérôme II Bignon (1627-1697), fils du précédent, avocat général, maître de la Librairie ;
 Jérôme Bignon ou Jérôme III Bignon(1658-1725), avocat, conseiller au Parlement, puis maître des requêtes, intendant de la généralité d'Amiens et autres pays conquis et reconquis ; ( fils du précédent).
 Jérôme Bignon de Blanzy (1698-1743), petit-fils de Jérôme II Bignon, conseiller d’État français, bibliothécaire du roi ;
 Armand-Jérôme Bignon (1711-1772), frère du précédent, conseiller d’État français, bibliothécaire du roi ;
 Jérôme-Frédéric Bignon (1747-1784), fils du précédent, bibliothécaire du roi ;
et aussi par :
 Jérôme Bignon (né en 1949), avocat, homme politique français du département de la Somme.